Marcus Perperna (parfois orthographié Perpenna) est un nom qui a été porté par plusieurs sénateurs romain d'origine étrusque lors des derniers siècles de la République.
 Marcus Perperna est un consul nommé en -130
 Marcus Perperna est consul en -92 puis censeur en -86, fils du précédent.
 Marcus Perperna Veiento (ou Marcus Ventus Perpenna), fils du précédent, rebelle au pouvoir romain.